Lira (instrument), glazbeni instrument
 Lira (zviježđe), zviježđe sjevernog neba
 Lira, Uganda, grad u Ugandi

Novac:
 Talijanska lira, bivša talijanska valuta
 Malteška lira, bivša malteška valuta
 Turska lira, turska valuta

Valute